

Astronomia 
 Scandia – caratteristica di albedo della superficie di Marte.

Botanica 
 Scandia – genere di piante della famiglia delle Apiaceae

Geografia 
 Scandia – nome latino della Scandinavia
 Canada
 Scandia – frazione della Divisione No. 2, Alberta
 Stati Uniti d'America
 Scandia – città della Contea di Republic, Kansas
 Scandia – città della Contea di Washington, Minnesota